Салама — многозначимый термин.

Фамилия / имя
 Салама Муса (1888—1958) — египетский публицист, литературовед, общественный деятель.
 Салама, Ханну (род. 1936) — финский писатель и сценарист.
 Хасан Салама (? — 1948) — командующий палестинской Армии Священной Войны.
 Умм Салама бинт Абу Умайя (580—680) — жена пророка Мухаммеда и мать правоверных.

Топоним
 Салама — город в Гватемале, административный цент департамента Баха-Верапас.
 Салама — муниципалитет департамента Оланчо в Гондурасе.

См. также 
 Рюте, Эмили (1844—1924) — при рождении Сеида Сальме, занзибарская принцесса, писательница, мемуаристка.